UE steht für:
 Erfurt Hauptbahnhof (DS-100-Code)
 Europäische Union, Abkürzung in einigen Sprachen (z. B. französisch, polnisch, portugiesisch, rumänisch und spanisch)
 Russische Föderation nach dem ICAO-Code
 Unfertige Erzeugnisse, Waren die bei einer Inventur speziell bewertet werden (müssen), siehe Warenbestand
 Übergangsbogenende in Eisenbahn-Lageplänen
 Universal Edition, österreichischer Musikverlag
 Unterhaltungselektronik, Sammelbegriff für Elektrogeräte zur Unterhaltung des Benutzers
 Unterrichtseinheit
 Usability Engineering (deutsch „Software-Ergonomie“), Wissenschaft von der Benutzbarkeit und Gebrauchstauglichkeit von Computerprogrammen
 U-Boot-Klasse UE der Kaiserlichen Marine
 Ultimate Ears, eine Marke von Logitech

UE als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Uelzen
 Norwegen: Ålesund in der Provinz Møre og Romsdal
 Serbien: Užice

UE als Kleinfahrzeugkennzeichen in der Binnenschifffahrt:
 Deutschland: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Uelzen

Ue auch Ü oder ü steht für:
 „über“ – entweder als Abkürzung oder als Vorsilbe in Verbindung mit einer Zahl, um auf eine Altersgruppe hinzuweisen

Ue, UE, ue steht für:
 Ue, Eingangsspannung
 Umlaut für Ü oder ü

u. E. steht für:
 „unseres Erachtens“

Siehe auch:

 Ü (Begriffsklärung)
 Uͤ

Abkürzung